UK Championship 1977 (Super Crystalate United Kingdom Professional Snooker Championship) var en inbjudningsturnering i snooker som spelades mellan 26 november och 3 december 1977 i Blackpool, England. Det var den allra första upplagan av UK Championship, som numera är en av de mest prestigefyllda snookerturneringarna. Irländaren Patsy Fagan vann turneringen efter att ha slagit walesaren Doug Mountjoy i finalen med 12-9. Fagan hade vid detta tillfälle bara varit professionell i ett år.

Format
Turneringen var endast öppen för britter och irländare, vilket innebar att flera spelare i världseliten (bl.a. Cliff Thorburn, Perrie Mans och Eddie Charlton) inte kunde delta. Det skulle komma att dröja till 1984 innan utländska spelare fick delta, och då fick också tävlingen status som rankingturnering.

24 spelare deltog i turneringen, de 8 högst rankade spelarna fick därmed stå över första omgången. Det dröjde till 1980 innan tävlingen fick ett startfält på 32 spelare.

Detta är enda gången i UK Championship som matcher avgjorts i bäst-av-9 frames. Från och med nästa år spelade man i bäst-av-17.

Resultat

Huvudturnering

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene - UK Championship

1977 i Storbritannien
Snookersäsongen 1977/1978
1977